Vieux-Moulin (Oise)
 Vieux-Moulin (Vosges)